Mercedes-Benz 130 ist Bezeichnung für folgende Personenkraftwagen:
 Mercedes-Benz 130 (gebaut 1934–1936), siehe Mercedes-Benz W 23
 Mercedes-Benz 130 VB (Prototyp, gebaut 1936–1937), siehe Mercedes-Benz W 144